Омельяновский — фамилия; имеет женскую форму Омельяновская.
 Омельяновский, Виталий Владимирович (род. 1964) — генеральный директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
 Омельяновский, Михаил Эразмович (1904—1979) — советский философ, специалист по диалектическому материализму и философским проблемам естествознания, член-корреспондент АН СССР.